Kammerschlag ist der Name folgender Orte:

 Kammerschlag (Gemeinde Eidenberg), Ortschaft von Eidenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Kammerschlag (Gemeinde Lichtenberg), Ortschaft von Lichtenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich